Анато́лий Ива́нович Грибко́в (23 марта 1919, село Духовое, Воронежская губерния — 12 февраля 2008, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1976). Член ЦК КПСС (1981—1989).

Детство и юность 
Родился в деревне Духовое (сейчас — Лискинского района Воронежской области) 23 марта 1919 года в семье крестьян Ивана Васильевича и Серафимы Кузьминичны Грибковых. Имел 6 братьев и 3 сестёр. За рождение и воспитание десятерых детей мать была впоследствии удостоена почётного звания и награждена орденом «Мать-героиня». Окончил 4 класса сельской школы и в 1936 году — семь классов школы крестьянской молодёжи в селе Масловка. В 1938 году окончил Тамбовский техникум механизации сельского хозяйства. Работал в колхозе, затем механиком Средне-Икорецкой машинно-тракторной станции.

Начало военной службы 
В Красной Армии с 1938 года. Окончил Харьковское бронетанковое училище имени И. В. Сталина в декабре 1939 года, причём был выпущен из училища досрочно, и сразу направлен в действующую армию на фронт советско-финской войны. Командовал танковым взводом в составе пяти танков Т-26 39-й легкотанковой бригады полковника Д. Д. Лелюшенко. Участвовал совместно с частями 23-го стрелкового корпуса в февральском штурме «линию Маннергейма» и при прорыве рубежа обороны по реке Тайпален-Иокки. В одном из боёв танк А. Грибкова был подбит, машину с контуженным экипажем эвакуировали из-под огня сослуживцы.

После подписания перемирия с Финляндией в 1940 году переведён помощником начальника штаба отдельного танкового батальона по разведке в Прибалтийском военном округе, служил в Латвии. К концу лета 1940 года бригаду перебросили под Калугу, где на её базе была создана 18-я танковая дивизия, в ней продолжил службу и А. Грибков. Вскоре его взял к себе адъютантом командир дивизии Ф. Т. Ремизов. Тогда же дивизия вошла в состав 7-го механизированного корпуса.

Член ВКП(б) с 1941 года (был кандидатом в члены партии с 1940 года).

Великая Отечественная война 
С первых дней Великой Отечественной войны в боях с гитлеровцами на Западном фронте, участвовал в Лепельском контрударе и в не менее драматическом Смоленском сражении, командовал танковой ротой. В июле попал в окружение, после выхода из него зачислен в состав 127-й танковой бригады 16-й армии и с нею участвовал в дальнейших боях в Смоленской области. По приказу командующего войсками армии генерал-майора К. К. Рокоссовского в сентябре 1941 года направлен на учёбу для прохождения ускоренного курса Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, который окончил в мае 1942 года. При этом во время учёбы Грибкову пришлось принять участие в боях — в октябре 1941 года при прорыве врагом советского фронта его назначили командиром расчёта противотанкового орудия, сформированного из необученных московских ополченцев. Он обучил свой расчёт и почти месяц оборонял Москву от вражеских танков.

Затем возвращён в академию, которая к тому времени эвакуировалась в Ташкент. По окончании академии в мае 1942 года назначен в корпус офицеров — представителей Генерального штаба в войсках. Офицеры этого корпуса направлялись в армии, а также в действовавшие на особо важных направлениях корпуса и дивизии, они были независимы от командующих, при которых находились, имели право беспрепятственно пользоваться всеми средствами связи и передвижения и обязаны были докладывать в Генеральный штаб истинную обстановку, положение и состояние войск. Грибков служил представителем в 1-м танковом корпусе генерала М. Е. Катукова на Брянском фронте. С октября 1942 года — представитель в 1-м механизированном корпусе генерала М. Д. Соломатина на Калининском фронте. Прошёл вместе с корпусом всю кровопролитную операцию «Марс», сначала при прорыве немецкой обороны, затем в многодневных боях в окружении и при обратном прорыве из окружения. Когда план прорыва был подготовлен, Грибков попросил назначить его командиром танка взамен погибшего офицера и возглавил ночную атаку на прорыв. В бою танк был подбит, но Грибков вновь отделался контузией.

Затем в качестве представителя Генерального штаба в 19-м танковом корпусе и в 2-м гвардейском танковом корпусе участвовал в Севской операции в январе 1943 года, в Курской битве, в Донбасской наступательной операции. В июле 1943 года назначен представителем Генерального штаба по танковым войскам в штабе Южного фронта и в этой должности участвовал в битве за Правобережную Украину, в Крымской операции. Отличные качества Грибкова как штабного работника были замечены Маршалом Советского Союза А. М. Василевским, который в начале 1944 года включил Грибкова в свою рабочую группу представителя Ставки Верховного Главнокомандования, а в мае 1944 года перевёл в Оперативное управление Генерального штаба на должность офицера-оператора прибалтийского направления.

За годы войны награждён пятью боевыми орденами: орденом Красного Знамени по личному распоряжению генерала армии Г. К. Жукова (за операцию «Марс»), двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды (первый — за оборонительные бои летом 1941, вручен генерал-майором К. К. Рокоссовским), медалью «За оборону Москвы».

После войны 

Первые годы после Победы служил в Оперативном управлении Генерального штаба. В порядке исключения по личному указанию А. М. Василевского направлен на учёбу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, которую окончил в 1951 году с золотой медалью. С марта 1952 года служил начальником отдела оперативной подготовки штаба Ленинградского военного округа, с января 1956 года — начальник оперативного управления штаба Ленинградского военного округа. С декабря 1959 года — начальник оперативного управления штаба Киевского военного округа.
Карибский кризис
С ноября 1960 года — вновь в Генеральном штабе: заместитель начальника и с января 1961 года начальник оперативного управления Главного Оперативного управления. В мае 1962 года был одним из основных участников разработки плана военной операции «Анадырь» по переброске советских войск и ракетного вооружения из СССР на Кубу. В период Карибского кризиса с октября по ноябрь 1962 года находился на Кубе в качестве представителя Министра обороны СССР во главе оперативной группы советских генералов и адмиралов. Имел задачу организовать отражение агрессии со стороны США силами группировки советских войск (42 тысячи человек) и кубинской армии. После урегулирования кризиса некоторое время занимался подготовкой работников кубинского Генерального штаба. Считался знатоком кубинских вопросов, затем также неоднократно направлялся на Кубу в различные командировки. Был лично знаком с Фиделем Кастро и Раулем Кастро.

С декабря 1963 года — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. С июня 1965 по декабрь 1968 года — командующий войсками 7-й гвардейской армии Закавказского военного округа, которая дислоцировалась в Армянской ССР.

С декабря 1968 года — первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа. В январе 1973 года назначен командующим войсками Ленинградского военного округа.

В 1975 и в 1978 годах окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

С 23 апреля 1976 по 24 января 1989 года был начальником штаба Объединённых Вооружённых сил государств — участников Варшавского договора. Воинское звание генерал армии присвоено 29 октября 1976 года.

С января 1989 года — в Группе Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Общественная и партийная деятельность 
 Депутат Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1973—1989). При этом был депутатом Совета Союза 8-9 созывов (1973—1979) от Ленинградской области, депутатом Совета Национальностей 10-11 созывов (1979—1989) от Карельской АССР.
 Депутат Верховного Совета Армянской ССР.
 С 1976 по 1981 годы — кандидат в члены ЦК КПСС, с 1981 по 1989 годы — член ЦК КПСС.
 Член ЦК Компартии Армении.
 Депутат Ленинградского городского совета депутатов трудящихся, член Ленинградского областного комитета КПСС.
 Делегат ряда съездов КПСС и XIX Всесоюзной конференции КПСС.

После отставки 

С января 1992 года — в отставке. Жил в Москве.

С 1998 по 2002 год принимал участие в документальных сериалах «Шпионские игры — Во второй мировой войне», «Холодная война», «Школа времени».. Кроме того, автор более ста журнальных публикаций.

Скончался 12 февраля 2008 года в Москве. Похоронен на .

Семья и память 
Супруга Грибкова Лидия Дмитриевна (1920—2017). Их дети — Станислав и Алла — скончались, оставив родителям внуков Алексея, Александра, Антона.

 На родине, в Лискинском районе Воронежской области, в бывшей школе № 12, где учился Анатолий Грибков, был организован именной краеведческий музей, в котором представлены, фото, книги, публикации, генеральский мундир.
 В Лискинском районе установлен памятный каменный обелиск Анатолию Грибкову, у которого в праздничные дни несут караул школьники.
 Одна из улиц города Лиски Воронежской области названа в его честь «улицей Генерала Грибкова»; на улице установлен памятный знак.

Воинские звания 
 Лейтенант (декабрь 1941)
 Старший лейтенант (1941)
 Капитан (1942)
 Майор (1943)
 Подполковник (1946)
 Полковник (1950)
 Генерал-майор (18.02.1958).
 Генерал-лейтенант (23.02.1963).
 генерал-полковник (15.12.1972).
 генерал армии (29.10.1976).

Награды и звания 

 Орден За заслуги перед Отечеством 4-й степени (06.05.2000, № 1359)
 Три ордена Ленина (01.10.1963, 22.03.1979, 19.02.1986)
 Орден Октябрьской Революции (21.02.1974)
 Два ордена Красного Знамени (17.05.1943, 22.02.1968)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (06.06.1945, 11.03.1985)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (16.05.1944)
 Три ордена Красной Звезды (09.08.1941, 23.02.1943, 30.04.1954)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, (17.02.1976)

 Медали СССР, в том числе «За оборону Москвы»
 Орден «Эрнесто Че Гевара» (Куба)
 
 Орден «Братство и единство» (Югославия)
 Ордена и медали шести других государств
 Профессор Российской Академии естественных наук
 Доктор исторических наук
 Почётный гражданин городов Ярцево, Лиски (1996)
 Почётный гражданин Воронежской области

Сочинения 
В период военной службы под его редакцией вышло несколько научных сборников по военно-политическим вопросам. После выхода в отставку — автор нескольких книг мемуарного жанра:
 Грибков А. И. Братство по классу — братство по оружию. — М.: Знание, 1981. — 64 с.
 Грибков А. И. Судьба Варшавского договора. Воспоминания, документы, факты. — М.: Русская книга, 1998. — 208 с.
 Грибков А. И. Исповедь лейтенанта: Встречи с полководцами: К. К. Рокоссовский, Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. Х. Баграмян, М. В. Захаров, Р. Я. Малиновский, А. А. Гречко, С. С. Бирюзов, Н. И. Крылов, В. И. Чуйков.; Операция «Анадырь». — М.: Мысль, 1999. — 383 с. ISBN 5-244-00919-2..
 Грибков А. И. Записки офицера Генерального штаба. — М.: Мысль, 2000. — 156 с.; ISBN 5-244-00971-0.
 Грибков А. И. На службе Отечеству. — М.: Мысль, 2005. — 183 с.; ISBN 5-244-01063-8.
 Грибков А. И. Опыт управления коалиционными группировками войск. // Военно-исторический журнал. — 1984. — № 3. — С.27-34.
 Грибков А. И. На решающих направлениях. // Военно-исторический журнал. — 1985. — № 1. — С.64-76.
 Грибков А. И. «Доктрина Брежнева» и польский кризис начала 80-х годов. // Военно-исторический журнал. — 1992. — № 9. — С.46-57.
 Грибков А. И. Карибский кризис. // Военно-исторический журнал. — 1992. — № 10—12.; 1993 — № 1.
 Грибков А. И. Как оформлялись топокарты для Верховного. // Военно-исторический журнал. — 1995. — № 3.; — С.28-32.
 Грибков А. И. Генерал армии С. П. Иванов из смоленской деревни Поречино. // Военно-исторический журнал. — 2007. — № 9. — С.11-13.

Примечания

Литература 
 
 Золотарев В. А. Анатолий Грибков. — М.: Издательство «Патриот», 2009. — 270 с. — ISBN 5-7030-1011-X.
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С.78—79.
 Окороков А. Секретные войны СССР. Самая полная энциклопедия. — Москва: «Яуза», «Эксмо», 2015. — ISBN 978-5-699-67679-8. — С.728.
 Тихонов В. А. Наш генерал [посвящено Анатолию Ивановичу Грибкову]. — М.: Научная книга, 2019. — 403 с.; ISBN 978-5-6043289-5-8.
 Язов Д. Т. Карибский кризис. Сорок лет спустя. — М.: Мегапир, 2006. — 455 с.; ISBN 5-98501-028-7.

Танкисты СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Курской битвы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены ЦК КПСС
Члены ЦК КП Армении
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Карело-Финской ССР и Карельской АССР
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР
Депутаты Ленинградского городского совета
Члены Ленинградского обкома КПСС
Командующие Ленинградским военным округом
Мемуаристы России
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС